Uma paleta é um tipo de  de influência europeia, produzido geralmente a partir de frutas frescas. O nome vem do espanhol "palo", ou "bastão, seguido do sufixo diminutivo "-eta", em referência ao pequeno palito que é congelado dentro de cada . As lojas, quiosques ou carrinhos onde elas são vendidas são conhecidos como "paleterias" e seus vendedores chamados de "paleteros".

Sabores de paleta 
Os sabores de "paletas" podem ser divididos em duas categorias básicas: baseados em leite ou baseados em água. A composição de cada sabor pode variar mas a base é, em maioria, de frutas. Ainda que seja de origem mexicana, a paleta tem seus sabores adaptados aos gostos e disponibilidade local de ingredientes. O sabor Jamaica, baseado em Chá de hibisco  é um dos mais populares, tendo nome decorrente do costume mexicano de chamar o hibisco de "Flor da Jamaica".

Sorvetes
Doces servidos em palito